Lust for Life – album muzyczny Iggy’ego Popa
 Lust for Life – album muzyczny Lany Del Rey
 „Lust for Life” – singel Iggy’ego Popa
 „Lust for Life” – singel Lany Del Rey i The Weeknd

Zobacz też 
 Pasja życia (ang. Lust for Life)